Давид Налбандијан је био бранилац титуле али је изгубио од Џејмса Блејка у полуфиналу.

Роџер Федерер је освојио турнир, победивши Џејмса Блејка у финалу са 6:0, 6:3, 6:4. То је била његова трећа титула на завршном турниру и укупно дванаеста у сезони.

Рафаел Надал, Томи Робредо и Џејмс Блејк су дебитовали на турниру.

Носиоци

Жреб

Завршница

Групе

Црвена група 

</center>

Златна група 

</center>

Референце

Спољашње везе 

  
 Жреб
 Резултати

Тенис мастерс куп 2006.